Chris Hartsburg (né le  à Edina, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Lancers d'Omaha || USHL ||54 ||16 ||19 ||35 ||58 ||12 ||2 ||2 ||4 ||20
|-
|1998-1999 || Tigers de Colorado College || WCHA ||34 ||6 ||4 ||10 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Tigers de Colorado College || WCHA ||33 ||3 ||2 ||5 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Tigers de Colorado College || WCHA ||41 ||8 ||7 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Tigers de Colorado College || WCHA ||40 ||14 ||8 ||22 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH ||40 ||7 ||3 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
             
|-
|2003-2004 || River Rats d'Albany || LAH ||51 ||4 ||5 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Eagles du Colorado || LCH ||46 ||13 ||16 ||29 ||60 ||16 ||3 ||9 ||12 ||26  
|-
|2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH ||29 ||5 ||17 ||22 ||59 ||12 ||6 ||4 ||10 ||0
|-
|2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH ||63 ||29 ||35 ||64 ||106 ||3 ||0 ||3 ||3 ||17
|-
|2007-2008 || Eagles du Colorado || LCH ||6 ||3 ||2 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Edina (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College